Nikola II., ruski car
  Nikola II., papa